Polhem (fartyg) kan syfta på:

 Polhem (1839) – hjulångare byggd 1839
 Polhem (1858) – postångare som också var expeditionsfartyg till Spetsbergen
 Polhem (1889) – ångfartyg byggt 1889, 1930, omdöpt till Landskrona, 1941 omdöpt till Blekinge, 1960 motoriserad och 1972 såld till Grekland under namnet M/S Messaria.